Гіблін - це прізвище. Відомі люди :

  або Беатрис Гіблін-Дельваллет (народ. 1947 р.), Французький науковець
 Белінда Гіблін (народ. в 1950 році), австралійська актриса, відома в мильних опер
 Едмунд Гіблін (1923-2000), англійський футболіст
 Ірен М. Гіблін, або Ірен Марі Гіблін (1888-1974), американський регтай музикант
 Джон Гіблін, британський подвійний басист і бас-гітарист
 Луїза Гіблін (хімік) або Луїза А. [Гіблін] Саллауей (1895-1973), хімік
 Пол Гіблін , американський журналіст-слідчий
 Пітер Гіблін або Пітер Джон Гіблін, англійський математик
 Томас П. Гіблін (народ.1947 року), політичний діяч Демократичної партії США
 Вінсент Гіблін, або Вінсент Ванострохт Гіблін (1817-1884), австралійський гравець з крикету та банкір
 Вільям Гіблін, або Вільям Роберт Гіблін (1840-1887), прем'єр-міністр Тасманії, Австралія
 Мартін Гіблін, англійський будівельний інженер

, а також:
 Сім'я Гібліна новаторська родина Хобарта, Тасманія, багато відомих членів
 Гіблін, штат Іллінойс, некорпоративна громада в окрузі Шампінг, штат Іллінойс, США
 7728 Гіблін, астероїд.